

Patronyme 

 Joseph Augustine Di Noia (1943-), archevêque américain.

Toponymes 

 Noya (également graphiée Noia), comarque appartenant à la province de La Corogne, dans la communauté autonome de Galice, en Espagne ;
 Noia, commune appartenant à la comarque précédente ;
  (également graphiée Noia), municipalité appartenant à la commune précédente.

Pseudonyme 

 Noia, un compositeur de musique pour la télévision et le cinéma, et notamment de Mommy de Xavier Dolan.

Sigle 

 La neuropathie optique ischémique antérieure, ou NOIA, est une atteinte oculaire.

Entités 
 Club Esportiu Noia, un club espagnol de rink-hockey ;
 , genre d'insectes.

Titre 
 La noia, titre original de L'Ennui, roman de l'écrivain  italien Alberto Moravia.

Références 

Sigle de 4 caractères
Acronyme